Tenisový turnaj ATP Internazionali BNL d'Italia 2011 se konal ve dnech 9. – 15. května v Římě, hlavním městě Itálie venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour Masters 1000 a byl součástí ATP World Tour 2011. Odměny činily 2 750 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Prvních osm nasazených hráčů mělo v 1. kole volný los.
  Rafael Nadal (finále)
  Novak Djoković (vítěz)
  Roger Federer (3. kolo)  Andy Murray (semifinále)
  Robin Söderling (čtvrtfinále)
  David Ferrer (odstoupil)
  Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
  Jürgen Melzer (2. kolo)
  Nicolás Almagro (3. kolo)
  Gaël Monfils (odstoupil)
  Mardy Fish (3. kolo)
  Andy Roddick (1. kolo)
  Michail Južnyj (1. kolo)
  Stanislas Wawrinka (3. kolo)  Viktor Troicki (2. kolo)
  Richard Gasquet (semifinále)

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|RD1-seed03=Q
|RD1-team03= P Lorenzi
|RD1-score03-1=7|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3= 
|RD1-seed04= 
|RD1-team04= T Bellucci
|RD1-score04-1=65
|RD1-score04-2=3
|RD1-score04-3= 

|RD1-seed05= 
|RD1-team05= F López
|RD1-score05-1=7
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3= 
|RD1-seed06= 
|RD1-team06= M Llodra
|RD1-score06-1=62
|RD1-score06-2=1
|RD1-score06-3= 

|RD1-seed07= 
|RD1-team07= P Kohlschreiber
|RD1-score07-1=6
|RD1-score07-2=6
|RD1-score07-3= 
|RD1-seed08=13
|RD1-team08= M Južnyj
|RD1-score08-1=4
|RD1-score08-2=2
|RD1-score08-3= 

|RD1-seed09=11
|RD1-team09= M Fish
|RD1-score09-1=4
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=6
|RD1-seed10= 
|RD1-team10= S Giraldo
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=2
|RD1-score10-3=2

|RD1-seed11= 
|RD1-team11= I Ljubičić
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3= 
|RD1-seed12=WC
|RD1-team12= F Cipolla
|RD1-score12-1=2
|RD1-score12-2=3
|RD1-score12-3= 

|RD1-seed13= 
|RD1-team13= M Čilić
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=1
|RD1-score13-3= 
|RD1-seed14= 
|RD1-team14= I Karlović
|RD1-score14-1=4
|RD1-score14-2=0r
|RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= R Nadal
| RD2-score01-1=65
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= P Lorenzi
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=0

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= F López
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= P Kohlschreiber
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=3

| RD2-seed05=11
| RD2-team05= M Fish
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= I Ljubičić
| RD2-score06-1=62
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=2

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= M Čilić
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=LL
| RD2-team08= C Berlocq
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= R Nadal
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= F López
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=11
| RD3-team03= M Fish
| RD3-score03-1=66
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= M Čilić
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= R Nadal
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2='6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= M Čilić
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3= 
}}

 2. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 4. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
Všechny nasazené páry měly v 1. kole volný los.
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (2. kolo)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (2. kolo)
  Jürgen Melzer /  Ajsám Kúreší (odstoupili)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (2. kolo)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (čtvrtfinále)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Wesley Moodie /  Dick Norman ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Rome Masters
Sport v Itálii v roce 2011